Kabinett Sanader steht für folgende Regierungen Kroatiens:
 Kabinett Sanader I 
 Kabinett Sanader II (2008/09)